Mitterstieler ist der Familienname folgender Personen:

 Esther Mitterstieler (* 1968), italienisch-österreichische Journalistin und Buchautorin 
 Evi Mitterstieler, italienische Naturbahnrodlerin
 Helene Mitterstieler, italienische Naturbahnrodlerin
 Irene Mitterstieler (* 1974), italienische Naturbahnrodlerin
 Karl Mitterstieler, italienischer Naturbahnrodler
 Paul Mitterstieler, italienischer Naturbahnrodler